Леони́д Сапо́жников:
 Сапожников, Леонид Михайлович (1906—1970) — советский химик, член-корреспондент АН СССР.
 Сапожников, Леонид Степанович (1878—1937) — русский и советский учёный-ветеринар.